Anabasis kan avse:

 Anabasis (Xenofon) – en av de första självbiografierna skriven av Xenofon
 Anabasis Alexandri –  ett historiskt verk om Alexander den Store
 Anabasis (djur) – ett släkte av fjärilar
 Anabasis (växter) – ett släkte av amarantväxter